El municipio de Turin (en inglés: Turin Township) es un municipio ubicado en el condado de Marquette en el estado estadounidense de Míchigan. En el año 2010 tenía una población de 153 habitantes y una densidad poblacional de 0,7 personas por km².

Geografía 
El municipio de Turin se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 217.58 km², de la cual 216,77 km² corresponden a tierra firme y (0,37 %) 0,81 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 153 personas residiendo en el municipio de Turin. La densidad de población era de 0,7 hab./km². De los 153 habitantes, el municipio de Turin estaba compuesto por el 97,39 % blancos, el 1,31 % eran amerindios, el 0,65 % eran de otras razas y el 0,65 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,31 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Míchigan
Localidades del condado de Marquette (Míchigan)